Gerard James Butler (Paisley, Škotska, 13. studenoga 1969.) škotski je glumac.

Karijera 
Iako je trebao biti odvjetnik okrenuo se glumi sredinom '90-ih. Imao je manju ulogu 1997. godine u filmu Sutra nikad ne umire, osamnaestom filmu o britanskom agentu Jamesu Bondu, te ulogu u američkoj miniseriji Attila 2001. godine. Zaradio je pozitivne kritike nakon nastupa u mjuziklu Joela Schumachera iz 2004. godine Fantom Opere. Tri godine poslije postao je svjetski poznat ulogom Kralja Leonida u filmu 300. Od tada pojavljivao se u uspješnim filmovima kao što su P.S. Volim te (2007.), RocknRolla (2008.), Gola istina, Građanin opasnih namjera (2009.) i Lovac na glave (2010.).

Privatni život 
Gerard Butler rođen je u Paisleyu, Renfrewshire, Škotska. Najmlađi je od troje djece Margaret i Edwarda Butlera. Prvih nekoliko godina života proveo je u rimokatoličkoj obitelji u Montrealu, Kanada, prije nego što se vratio živjeti u Škotsku.

Prije upuštanja u glumačke vode, Butler je studirao pravo. Za vrijeme studija odlazi u Kaliforniju gdje radi različite poslove i bezbrižno provodi vrijeme. Nakon nekog vremena vraća se u Škotsku te jednom prigodom posjećuje festival u Edinburghu što u njemu budi želju za glumačkom karijerom.

Filmografija

Vanjske poveznice 

 Gerard Butler na Internet Movie Database-u

Životopisi, Škotska
Britanski filmski glumci